Pizza Pizza steht für: 

 Pizza Pizza (Restaurantkette), eine kanadische Restaurantkette
 Pizza Pizza – Ein Stück vom Himmel, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1988